Bundesrat, que en idioma alemán significa Consejo Federal, puede referirse a:
Bundesrat (Alemania), el órgano de representación de los dieciséis estados federados de Alemania.
Bundesrat (Austria), la cámara alta de Austria
Bundesrat (Suiza), el gobierno federal suizo.